Лосик — фамилия.

 Известные носители  
 
 Лосик, Антон Георгиевич (1872—?) — российский учитель, депутат II Государственной думы  от Черниговской губернии.
 Лосик, Ирина Владимировна (род. 1980) — российская журналистка, телеведущая.
 Лосик, Олег Александрович (1915—2012) — советский и российский военачальник, Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск.